GVA est un code qui peut signifier :
 .

GVA est un sigle qui peut signifier :
 Gazet van Antwerpen, un quotidien belge, ancien organisateur du Trophée Gazet van Antwerpen ;
 Greg Van Avermaet, un coureur cycliste ;

Code IATA des aéroports